Agrate kan syfta på:

Geografi

Italien 

 Agrate Brianza , kommun, Lombardiet, Provincia di Monza e Brianza, 
 Agrate Conturbia, kommun, Piemonte, Provincia di Novara, 

Robotskapade Italienförgreningar